Athon van Courtenay, eerste heer van Courtenay
 Lamborghini Athon,  conceptauto uit 1980